IRF kan syfta på

 IRF – ett statligt svenskt forskningsinstitut, se Institutet för rymdfysik
 IRF – ett forskningsprojekt med säte vid Musée d'Archéologie nationale i Saint-Germain-en-Laye, se Institut runologique de France
 IRF – proteiner som reglerar transkription av interferoner, se Interferon regulatory factors